A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály egy 1983-ban létrejött élvonalbeli utánpótlás nevelő egyesület. A klub eddig 235 magyar és 7 nemzetközi bajnoki címet adott a kajaksportnak. Egyesületből indult számos olimpikon, nemzetközi bajnok.

Történet
A szakosztály története 1983-ban indult, amikor a Gyenes Levente elnök úr által vezetett Gödi MGTSZ SE égisze alatt Hatlaczky Ferenc (Magyarország első K1 világbajnoka) segítségével megalakult a szakosztály. Az első edzéseket Szalontay Károly tartotta, sikeres iskolai toborzó körútjainak köszönhetően hamarosan mintegy 40 gyerek edzett.

A szakosztály első magyar bajnoki címét 1990-ben Kammerer Zoltán szerezte meg. A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya összesen 235 magyar és 7 nemzetközi bajnoki címet adott a magyar kajaksportnak.
Gödről indult két olimpikon, Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás.

A düledező tetejű, háborús éveket átélt csónakház az évek során a rengeteg társadalmi munkának és önzetlen segítségnek köszönhetően megújult. Kicserélésre került a tető és az elektromos hálózat, új kapukat kapott a csónakház. 1998 augusztusában pedig átadásra került a Sportház, ami a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kiemelt sportágfejlesztési programjában megvalósuló fejlesztés során 2015-ben bővítésre került. Immár rendezett, kulturált körülmények között hódolhatnak szenvedélyüknek a sportolók.

2014-ben az országban egyedülálló kezdeményezésként indítottuk el KajakStart programunkat, melyen a 6-9 éves gyermekek előnevelését végezzük.

Eredmények

Magyar bajnoki címek

Nemzetközi bajnoki címek
Kammerer Zoltán
Szaszák Dénes
Pélyi Dávid
Gál Szabolcs
Georgopoulou Alexandra
Hagymási Anita
Havas Eszter
Hagymási Réka
Kulifai Tamás
Váczai Enikő
Havas Balázs
Sólyom Dóra
Gecse Márton
Lukács István

Szakosztályvezetők
Hatlaczky Ferenc
Nagy Zsigmond
Baraczka Tamás
Kammererné Jutka
Simon Tamás
Hamar János
Nagy Árpád
Barazutti László
Nagy Árpád
Pór Miklós

Edzők
Szalontai Károly
Csereklye József
Davidesz Csaba 
Nieberl László
Makrai Csaba
Jánosházi Imre
Stiglincz Orsolya
Kurunczi Gergely
Sinkó László
Kincses Lajos
Mizser Diána
Árkosi Gábor
Németh István
Fazekas Botond

Képgaléria
GSE KKSZ Fotó Portal

GSE KKSZ Facebook

Források
Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály honlapja

Eredmények Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapjáról

https://results.kajakkenusport.hu/

Jegyzőkönyvek

Kajak-kenu
Magyarországi sportegyesületek